Enrique Martínez ou Enrique Martinez peut désigner :
  (1789-1870), militaire argentin ;
 Enrique Martínez (1930-2021), cavalier espagnol ;
 Enrique Martínez y Martínez (1948-), gouverneur mexicain ;
 Enrique Martínez Heredia (1953-), coureur cycliste espagnol ;
  (1961- ), acteur espagnol ;
 Enrique Martinez (1971-), dirigeant espagnol.